Хидаши () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хидаши, Корнель (1828—1900) — католический прелат, епископ Сомбатхея с 15 марта 1883 года по 11 октября 1900 год.
 Хидаши, Юдит (род. 1948) — венгерская лингвистка, японистка, профессор лингвистики.